Григорий Бакланов:
 Бакланов, Григорий Митрофанович (1911—1979) — советский государственный деятель, министр промышленности строительных материалов УССР.
 Бакланов, Григорий Яковлевич (настоящая фамилия Фридман; 1923—2009) — русский советский писатель, редактор и сценарист.